Этельстан:

 Этельстан (ок. 895—939) — король Англии, правил в 924/925 — 939 годах.
 Этельстан (ум. 839) — король Восточной Англии (825—839).
 Этельстан, более известен как Ливинг или Лифинг (ум. 1020) — архиепископ Кентерберийский (1013—1020).
 Этельстан, епископ Эльмхамский (англ., ум. 1001),